Морски́е ко́тики  — традиционно выделявшееся подсемейство ушастых тюленей. Согласно молекулярно-генетическим данным, некоторые морские котики более связаны с морскими львами (Otariinae), чем с другими морскими котиками, что делает оба этих подсемейства парафилетическими (искусственными) группами.

К морским котикам относили девять современных видов, которые, по современным представлениям, можно распределить по двум родам:

Примечания 

Ушастые тюлени
Устаревшие таксоны животных